Krakowskie Przedmieście (Krakauer Vorstadt) ist der Name von Straßen in Polen:

 Krakowskie Przedmieście, Straße in Warschau, Teil des Königswegs
 Krakowskie Przedmieście (Lublin), Straße in Lublin